Mas Ciurana, edifici als afores de la vila d'Hostalric (la Selva) 
 Biografies:
 Adrià Ciurana i Geli (Figueres, 1985-Figueres, 2018), artista 
 Dalmau Ciurana o Jaume Ciurana i Pons (Riudellots de la Selva, 1574 - Girona, 1637), frare dominic
 Josep Ciurana i Maijó (Torroja, 1878 - Barcelona, 1960), escriptor i polític català
 Jaume Ciurana i Galceran (Barcelona, 1935 - 1986), enòleg i polític català
 Jaume Ciurana i Sans (Arbeca, 1911 - Barcelona, 2009), sacerdot català